Fairytale – singel Alexandra Rybaka
 Fairytale – singel zespołu Kalafina
 Fairytale – singel zespołu The Pointer Sisters

Zobacz też